Un dé à jouer est un objet qui, lorsqu'il est lancé puis arrêté, donne un nombre aléatoire ;
 Une coupe en dés, technique culinaire de base ;
 Un dé est, en architecture, un bloc de pierre de forme cubique installé sous le fût d'une colonne ;
dés d'un moulin sur pivot
 Un dé à coudre est un petit objet utilisé en couture ;
 Un dé à emboutir est un bloc d'acier ou de cuivre servant à donner au métal une forme ronde ;
 Dé est la transcription en pinyin du caractère chinois 德..